Vysokoe – nome russo della città bielorussa di Vysokae
Vysokoe – antico nome della città russa di Egor'evsk